Ԁ ԁ (комі де) - літера молодцовської абетки. Буква раніше використовувалася в мові комі. В Unicode кодується як 1280 (велика) та 1281 (маленька).

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Komi_De